Kommunikator (von lateinisch communicatio „Mitteilung“) steht für:

 Kommunikator (Medien), der Sender einer Botschaft über ein Massenmedium
 Kommunikator (Psychologie), sozialpsychologisches Verständnis einer Person als Sender, Sprecher oder Schreiber
 Kommunikationsmanager, ein berufsmäßiger, strategischer Kommunikator

Siehe auch:
 Bundesverband der Kommunikatoren (deutsche Vereinigung)
 Kommunikationsmittel (zur Verständigung)
 Communicator (Begriffsklärung)